Аликовская средняя школа имени И. Я. Яковлева — муниципальная общеобразовательная школа Аликовского района Чувашской Республики.

История

Школа в царское время 
Аликовская средняя школа по документальным свидетельствам открыта в 1854 году. В имеющемся в архиве документе говорится, что открытие школы в Аликовской волости началось только с 1853 года и что для 34 селений волости, в которых 3917 человек мужского и 3983 человек женского пола, была открыта только одна школа-училище министерства государственного имущества в с. Аликово. С 1854 года до 1872 года это училище не имело собственного здания, и ютилась в бане попа, а впоследствии — в церковной караулке. В то время регулярных занятий не было: в неделю занимались 2-3 дня, учителем был поп.

В 1872 году училище Министерства государственного имущества было реорганизовано в двухклассное училище Министерства просвещения. Только после этого было построено маленькое двухэтажное школьное здание. Было в школе всего четыре классных помещения. Это здание сгорело после революции. По данным на 1 сентября 1888 года было учащихся: в 1 классе 34 мальчика и 7 девочек, во втором классе 29 мальчиков. Всего в училище было 73 мальчика и 7 девочек, из них русских 19 мальчиков и 2 девочки, а чуваш — 54 мальчика и 5 девочек. Эти учащиеся ходили из разных волостей, входящих в состав Ядринского уезда: Аликовской, Устинской, Асакасинской, Тинсаринской, Шуматовской, Норусовской, Хочашевской, Байсубаковской, Мало-Яушской. Таким образом, двухклассное училище обслуживало территорию с радиусом 30-40 км.

По данным архивных документов из 11 деревень Аликовской волости в 1886 году школу посещали 29 мальчиков и 4 девочки, другими словами на 529 женщин обучалась 1 девочка, на 27 мужчин — 1 мальчик. Назначенный инспектором чувашских школ Казанского учебного округа в 1875 году Иван Яковлевич Яковлев, инспектируя подведомственные школы, нашёл их в очень плачевном состоянии. В восьми школах министерства народного просвещения из общего числа выпущенных в 1876 году учеников только треть (34 из 104) была удостоена свидетельства об окончании училища; 70 учеников, проучившиеся четыре или пять лет, были признаны недостойными получения свидетельства из-за слабых знаний. В отчете об обследовании 8 училищ в 1876 году И. Я. Яковлев писал:
«Эти неуспешно окончившие курс учения в училищах нередко являются какими-то безжизненными, притупленными. Ответы их бывают неосмысленны. В Чурачикском училище таких учеников нашлось десять. Священник и учитель отзывались о них как о дураках, идиотах, что напрасно ждать от них толковых ответов. Нет сомнения, что эти притупленные ученики — „дураки“, как же мне называли, результат неудачного обучения. До тех пор, пока не будет учителей, должным образом подготовленных к исполнению своих обязанностей и знающих язык своих учеников, в чувашских школах всегда будет повторяться это явление»

В Аликовской волости И. Я. Яковлев школу обнаружил в очень плохом состоянии: школьное здание было очень маленьким, приусадебный участок был ничтожным. По этой причине он добивается строительства нового здания школы. На сходе крестьян волости получили разрешение на выделение земельного участка в 0,5 га под школьное здание и огород. С крестьян волости собираются добровольные пожертвования на строительство нового школьного здания, На время строительства школьного здания на должность заведующего школой И. Я. Яковлев назначил В. Н. Орлова, организатора очень энергичного и расторопного.

Новое шестиклассное с флигелем под учительскую большое для того времени двухэтажное школьное здание было выстроено в 1898 году (это здание до сих пор в хорошем состоянии, и в нём организован литературно-краеведческий музей). Будучи окружным инспектором чувашских школ, И. Я. Яковлев часто приезжал в Аликовскую школу, присутствовал на выпускных экзаменах, давал дельные советы, Старые учителя в своих воспоминаниях о И. Я. Яковлеве пишут: «Его советы и указания были мудры и справедливы». По сообщениям старожилов, в Аликово вместе с И. Я. Яковлевым приезжал также отец В. И. Ленина — И. Н. Ульянов.

Школа в советский период 
После Великой Октябрьской социалистической революции Аликовское двухклассное училище преобразовывалось в различные типы общеобразовательных школ: высшее начальное училище, школа 2 ступени (1918—1921 годы), в годы коллективизации Аликовская восьмилетка была преобразована в школу колхозной молодёжи. 0на подготовляла молодёжь для социалистического строительства в деревне, заведующим ШКМ был И. И. Иванов (житель деревни Урмаево Аликовского района). Большой вклад в дело подготовки молодёжи для социалистического строительства в деревне вложили учителя ШКМ А. И. Золотов, А. Т. Трофимов, Ф. К. Кузьмин, А. И. Осипова, А. Ф. Семёнова и другие.

В 1934 году ШКМ была преобразована в среднюю школу. С этого дня до настоящего времени школа дала 76 выпусков. Выпускники школы работают во всех областях России. Сотни выпускников награждены орденами и медалями страны. Среди воспитанников есть учёные, поэты, писатели, лётчики. Десятки выпускников школы служат на офицерских должностях в Вооружённых силах РФ.
В 2006 и 2007 г. школа становилась победителем республиканского и федерального конкурсов общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. В 2006 г. она первой в Чувашии стала использовать систему Netschool, введя электронные дневники и журналы. В 2008 г. Аликовская школа стала победителем республиканского конкурса «Образовательная инициатива» в номинации «Управление современной школой».
Ныне Аликовская средняя школа носит имя И. Я. Яковлева.

Преподаватели школы 
 Алексеев Юрий Николаевич — Заслуженный учитель Чувашской республики.
 Волков Эдикт Константинович — Заслуженный учитель Чувашской республики.
 Волков Владислав Константинович — финалист конкурса Учитель Года России (2000 г.)
 Ларионов, Никита Ларионович — чувашский писатель, поэт.
 Лебедева Людмила Ивановна — Заслуженный учитель Чувашской республики.
 Михайлов Кирилл Иванович — Заслуженный учитель Чувашской республики.
 Михайлова Галина Николаевна — Заслуженный учитель Чувашской республики.
 Никандрова Дина Андреевна — Заслуженный учитель Чувашской республики.
 Сергеева Мария Сергеевна — Заслуженный учитель Чувашской республики.
 Судакова Роза Егоровна — Заслуженный учитель Чувашской республики.
 Трофимов Георгий Геннадьевич — мастер спорта СССР по спортивной ходьбе.
 Шумилов Валерий Серафимович — Заслуженный учитель Чувашской республики.
 Куликов Станислав Николаевич — «Заслуженный работник образования Чувашской Республики»

Знаменитые выпускники 

 Комиссаров, Гурий Иванович — основоположник научной чувашской фольклористики и литературоведения, автор трудов по чувашской этнологии, истории и краеведению, писатель, журналист, переводчик, языковед, педагог, философ, историк, просветитель.
 Никифор Васянка — чувашский поэт, писатель.
 А. К. Ефейкин, — профессор ЧСХИ.
 М. Е. Ефимов, — подполковник, лётчик, Герой Советского Союза.
 В. А. Золотов, — кандидат военно-морских наук, капитан 1-го ранга, прозаик, общественный деятель.
 П. Т. Золотов, — писатель, переводчик, краевед.
 А. С. Марков, — доцент ЧГПИ.
 Ф. Н. Орлов — полковник, лётчик, Герой Советского Союза.
 А. И. Платонов — глава Аликовского района (2005—2010 гг.)
 Г. И. Сапожников — учёный-биолог.
 Т. Т. Трофимов, — профессор Казанского ветеринарного института.
 О. Т. Трофимов, — кандидат медицинских наук.
 Илья Тукташ — народный поэт Чувашии.

См. также 
 Аликовский народный театр
 Аликовский краеведческий музей
 Народный ансамбль Валинке
 Аликовский районный дворец культуры
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы
 Раскильдинская средняя школа
 Таутовская средняя школа

Литература 
 Л. А. Ефимов, «Элĕк Енĕ», Аликово, 1994.
 «Аликовская энциклопедия», редколлегия: Ефимов Л. А., Ефимов Е. Л., Ананьев А. А., Терентьев Г. К., Шупашкар, 2009, ISBN 978-5-7670-1630-3.

Примечания

Ссылки 
 Alikovo NetSchool
 Вести Аликовской средней школы
 В Аликовской школе прошёл выездной семинар по чувашскому языку
 Сайт 4 «Б» класса Аликовской СОШ
 Элĕкри вăтам шкулта уçă уроксем иртрĕç
 Элĕкри шкул — экспериментлă-хăнăху лапамĕ
 Элĕкри И. Я. Яковлев ячĕллĕ пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан шкулта република семинарĕ иртрĕ
 Мой мир@Mail.Ru: Сообщество: Аликовская средняя школа им. И. Я. Яковлева
 Л.Ефимов «Славный юбилей сельской школы»
 Муниципальное общеобразовательное учреждение `Аликовская Школа имени И. Я. Яковлева`
 Сообщество Аликовская средняя школа им. И. Я. Яковлева

Школы Чувашии
Учебные заведения, основанные в 1853 году
Иван Яковлев